Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2014 (offiziell: WPA World 9-Ball Championship 2014) war die 23. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft im 9-Ball-Poolbillard. Sie fand vom 16. bis 27. Juni 2014 im al-Arabi Sports Club in der katarischen Hauptstadt Doha statt.

Weltmeister wurde der amtierende Europameister, der Niederländer Niels Feijen durch einen 13:10-Sieg im Finale gegen den Österreicher Albin Ouschan.

Titelverteidiger war der Deutsche Thorsten Hohmann, der jedoch bereits in der Runde der Letzten 64 gegen den Niederländer Marco Teutscher mit 9:11 verlor.

Modus 
An dem Turnier nahmen 128 Spieler statt.
In der Vorrunde wurde im Doppel-K.-o.-System gespielt. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel werden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde ist, muss sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hat durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde muss man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen. 64 Spieler qualifizierten sich so für die Finalrunde, in der im K.-o.-System gespielt wird.

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 21. bis 24. Juni 2014 statt.

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 65 bis 96 bedeutet:

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 97 bis 128 bedeutet.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand vom 25. bis 27. Juni 2014 statt.

Weblinks 
 Spielplan der Vorrunde (PDF; 326 kB)
 Spielplan der Finalrunde (PDF; 135 kB)
 WPA World 9-Ball Championship 2014 auf azbilliards.com
 WPA World 9-Ball Championship 2014 auf sixpockets.de

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Doha